Luva, vestimenta utilizada para cobrir mãos
 Luvas (economia),  terminologia usada em economia

Desambiguação